UTM, akronymet henviser til forskellige artikler

 UAS Traffic Management - trafikstyring for droner
 Universal Transverse Mercator – grid baseret geografisk koordinatssystem.
 Unified Threat Management – styring af netværkssikkerhed gennem firewalls.
 Universal Turingmaskine – Alan Turings oprindelige model af Turingmaskinen.